

Cinema d'avanguardia per nazione
 Cinema francese d'avanguardia
 Cinema russo d'avanguardia
 Cinema tedesco d'avanguardia

Cinema d'avanguardia per movimenti
Cinema astratto
Cinema cubista
Cinema dadaista
Cinema espressionista
Cinema futurista
Cinema sperimentale
Cinema surrealista

Cinema d'avanguardia per fasi
 Cinema muto d'avanguardia